Конни Нильсен (; род. 3 июля 1965, Фредериксхавн, Дания) — датская модель и актриса. Лауреат премии «Серебряная раковина» МКФ в Сан-Себастьяне 2004 года за роль в фильме «Братья».

Ранние годы 
Родилась в городе Фредериксхавн (область Северная Ютландия, Дания). Отец был водителем автобуса, мать работала в области страхования.

В 10 лет вместе с семьёй переехала в небольшой городок . Впервые на сцене она выступила в 15 лет, в кабаре, где работала её мать. В 18 лет Конни Нильсен уехала из Дании в Париж. Там она продолжала выступать и постигать актёрское мастерство, училась в Риме, Милане, в ЮАР. Позже актриса обосновалась в Италии.

Карьера 
В 1984 году в возрасте 19 лет Нильсен дебютировала в кино во французском фильме , и в 1988 году — в итальянском телевизионном мини-сериале «Colletti Bianchi».

В 1993 году снялась в американском телевизионном фильме «Вояж», где её заметили критики. В 1996 году переехала в США, где продолжила занятия актёрским мастерством. В 1997 году снялась в своем первом англоязычном полнометражном фильме «Адвокат дьявола». После этого последовали роли в фильмах  (1998), «Академия Рашмор» (1998) и «Солдат» (1998).

Широкую известность актриса получила в 2000 году, после роли Луциллы в оскароносном фильме Ридли Скотта «Гладиатор» и Терри Фишер в научно-фантастической ленте режиссёра Брайана Де Палмы «Миссия на Марс». С этого времени Нильсен снималась в главных ролях в американских фильмах «Фото за час» (2002), «Загнанный» (2003) и «База «Клейтон»» (2003). Также исполнила главную роль во французском фильме Demonlover (2002), режиссёр Оливье Ассаяс.

В 2004 году Нильсен дебютировала в датском кино в фильме «Братья», за который получила
награду кинопремии «Бодил» как лучшая датская актриса, а также приз Лучшая актриса Кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Кроме того, Конни была номинирована на премию European Film Awards.

В 2006 году Нильсен снялась в нескольких эпизодах сериала «Закон и порядок: Специальный корпус».

Личная жизнь 
Нильсен состояла в гражданском браке с Ларсом Ульрихом, барабанщиком группы Metallica, до октября 2012 года. У Конни двое сыновей: Себастьян (род. 2.06.1990) от первого брака, и Брюс (род. 21.05.2007) от брака с Ларсом.

Она помогала с режиссурой видеоклипа группы Metallica «The Unnamed Feeling». В одном из опросов американского журнала Entertainment Weekly в 2000 году была названа «секс-символом». Конни Нильсен немного говорит по-испански и свободно на семи языках: датском, английском, немецком, французском, итальянском, шведском и норвежском.

Фильмография

Примечания

Ссылки